Duitsland:
 Schlatt (Hechingen)

Oostenrijk:
 Schlatt (Opper-Oostenrijk)

Zwitserland:
 Schlatt (Thurgau) in kanton Thurgau
 Schlatt bei Winterthur in kanton Zürich
 Schlatt-Haslen in kanton Appenzell Innerrhoden